Deinarc d'Atenes, el darrer i el menys important dels deu oradors àtics.
 Deinarc de Corint, orador corinti 
 Deinarc de Delos, poeta grec 
 Deinarc de Creta, escriptor grec